Оклахома-Сити:

 Оклахома-Сити — крупнейший город и столица штата Оклахома.
 Оклахома-Сити — гражданский аэропорт города Оклахома-Сити (Оклахома), США.
 Оклахома-Сити Баронс — профессиональный хоккейный клуб из города Оклахома-Сити.
 Оклахома-Сити Тандер — профессиональный баскетбольный клуб из города Оклахома-Сити